Максимин означава неког од римских царева:

 Максимин Трачанин (173—238), владао од 235. до 238.
 Максимин Даја (270—313), владао од 308. до 313.